Maglie ima više značenja:
 Maglie, Cosenza
 Maglie, Lecce